Kanch (); anteriormente conhecido como Gyalto ou Mets Gyalto, é uma aldeia da província de Aragatsotn, na Armênia. A cidade é habitada principalmente por iazidis.

Referências 
 

Geografia da Armênia